The State – quotidiano statunitense
 The State – album dei Nickelback del 1999
 The State – miniserie televisiva britannica

Pagine correlate 
 State